Simiriotou ist der Familienname folgender Personen:

Esme Simiriotou (1884–?), griechische Tennisspielerin
Georgios Simiriotou (1886–?), griechischer Tennisspieler